Kokyar steht für:

 Kokyar (Kargilik) (柯克亚乡), Gemeinde im Kreis Kargilik des Regierungsbezirks Kaxgar im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China 
 Kokyar (Taxkorgan), Gemeinde Kokyar der Kirgisen (科克亚尔柯尔克孜族乡) im Tadschikischen Autonomen Kreis Taschkorgan des Regierungsbezirks Kaschgar im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China